Plusieurs villes possèdent une rue de la Source :

Rue de la Source à Bruxelles

Rue de la Source à Nancy.
 Rue de la Source à Paris

Notes et références 

Source